Literatura: In the Heat of the Night (novel·la), novel·la de 1965 de John Ball
 Cinema: In the Heat of the Night (en català En la calor de la nit), pel·lícula estatunidenca de 1967 dirigida per Norman Jewison, basada en la novel·la homònima
 Televisió: In the Heat of the Night (sèrie), sèrie de televisió estatunidenca de 1988, basada en la novel·la homònima